Dvouhra juniorů na French Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže pařížského grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl 17letý Tchajwanec Tseng Chun-hsin, který se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 16letý, sedmý nasazený Dán Holger Rune, jenž ve finále přehrál Američana téhož věku Tobyho Alexe Kodata po třísetovém průběhu 6–3, 6–7 a 6–0. Do juniorského žebříčku ITF si připsal 375 bodů, poražený finalista pak 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2019
Dvouhra juniorů